Altheim heißen folgende geographischen Objekte:

 Altheim (Alb), Gemeinde im nordöstlichen Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Altheim (bei Ehingen), Gemeinde im südlichen Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Altheim (bei Riedlingen), Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Altheim (Oberösterreich), Stadt im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Ortsteile:
 Altheim (Blieskastel), Ortsteil der Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Altheim (Dietersheim), Ortsteil der Gemeinde Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Altheim (Essenbach), Ortsteil der Gemeinde Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Altheim (Frickingen), Ortsteil der Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Altheim (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Altheim (Horb), Ortsteil der Stadt Horb im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Altheim (Leibertingen), Ortsteil der Gemeinde Leibertingen im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Altheim (München), Teil der Münchner Altstadt
 Altheim (Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster (bei Dieburg) im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Altheim (Schemmerhofen), Ortsteil der Gemeinde Schemmerhofen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Altheim (Walldürn), Ortsteil der Stadt Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Altheim ob Weihung, Ortsteil der Gemeinde Staig im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Altheim ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Altheim (1898–1976), deutscher Historiker
 Georg Altheim (1865–1928), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Wilhelm Altheim (1899–1961), deutscher Jurist und Politiker
 Ruth Altheim-Stiehl (1926–2023), deutsche Historikerin
 Wilhelm Altheim (1871–1914), deutscher Maler und Radierer 

außerdem:
 Altheim (Landschaftsschutzgebiet), LSG im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Altheim (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Althann (auch Altheim), niederbayerisches Uradelsgeschlecht
 Gayling von Altheim, rheinländisches Adelsgeschlecht
 Altenheim
 Altheimer
 Altisheim